Перон () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Сомма. Входит в состав одноимённого округа.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны:

Аллен, Барлё, Бри, Бувенкур-ан-Вермандуа, Бушавен-Бержан, Бьяш, Бюир-Курсель, Бюссю, Виллер-Карбоннель, Дуэн, Картиньи, Клери-сюр-Сом, Мениль-Брёнтель, Муален, Нюрлю, Перон, Фёйер, Флокур, Эзкур-ле-О, Эстре-Мон, Этерпиньи.

В результате реформы 2015 года   состав кантона был изменен. В него вошли упраздненные кантон Комбль и Руазель.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Аллен (454 чел.)
 Ам-Монакю (131 чел.)
 Анкур (90 чел.)
 Ардекур-о-Буа (84 чел.)
 Барлё (233 чел.)
 Берн (352 чел.)
 Бри (331 чел.)
 Бувенкур-ан-Вермандуа (148 чел.)
 Бушавен-Бержан (287 чел.)
 Бьяш (384 чел.)
 Бюир-Курсель (227 чел.)
 Бюссю (213 чел.)
 Виллер-Карбоннель (348 чел.)
 Виллер-Фокон (566 чел.)
 Врень-ан-Вермандуа (139 чел.)
 Гедекур (94 чел.)
 Гийанкур-Солькур (140 чел.)
 Гиймон (134 чел.)
 Девиз (52 чел.)
 Дриянкур (91 чел.)
 Дуэн (1 415 чел.)
 Женши (63 чел.)
 Картиньи (730 чел.)
 Клери-сюр-Сом (534 чел.)
 Комбль (756 чел.)
 Лебёф (177 чел.)
 Лонгавен (82 чел.)
 Лонгваль (270 чел.)
 Льерамон (221 чел.)
 Марке (197 чел.)
 Мениль-ан-Арруэз (124 чел.)
 Мениль-Брёнтель (288 чел.)
 Морпа (204 чел.)
 Муален (1 177 чел.)
 Нюрлю (380 чел.)
 Пёйи (115 чел.)
 Перон (7 595 чел.)
 Ранкур (189 чел.)
 Ронсуа (588 чел.)
 Руазель (1 604 чел.)
 Сайи-Сайизель (479 чел.)
 Сорель (162 чел.)
 Тамплё-ла-Фос (138 чел.)
 Тамплё-ле-Герар (179 чел.)
 Тенкур-Букли (351 чел.)
 Фен (277 чел.)
 Фёйер (150 чел.)
 Флер (197 чел.)
 Флокур (290 чел.)
 Эдикур (514 чел.)
 Эзкур-ле-Ба (55 чел.)
 Эзкур-ле-О (66 чел.)
 Эканкур (299 чел.)
 Эпеи (1 137 чел.)
 Эрвийи (189 чел.)
 Эрбекур (211 чел.)
 Эсбекур (57 чел.)
 Эстре-Мон (600 чел.)
 Этерпиньи (163 чел.)
 Этрикур-Мананкур (532 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 41,7 % голосов против 25,0 % у Эмманюэля Макрона и 13,4 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 59,7 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 36,8 %, Эмманюэль Макрон – 17,8 %, Франсуа Фийон – 17,1 %, Жан-Люк Меланшон – 16,6 %; 2 тур: Ле Пен – 54,3 %. 2012 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 27,8 %, Франсуа Олланд – 25,8 %, Николя Саркози – 24,0 %; 2 тур: Олланд – 54,3 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Сомма представляют вице-мэр коммуны Руазель Кристоф Булонь (Christophe Boulogne) и бывший мэр города Перон Валери Кюм (Valérie Kumm) (Социалистическая партия).

См. также 
 Округа департамента Сомма
 Коммуны департамента Сомма

Ссылки 

Кантоны департамента Сомма